Novia para dos puede referirse a:

 Novia para dos, telenovela de Colombia de 2008.
 Novia para dos, película de Argentina dirigida en 1956 por Leo Fleider.